Wosnitza ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Wosnitza (1987–2011), Pornodarstellerin, siehe Sexy Cora
 Franz Wosnitza (1902–1979), katholischer Priester in Kattowitz und Köln
 Jana Wosnitza (* 1993), deutsche Fernsehmoderatorin und Sportjournalistin 
 Johannes Wosnitza (1908–1995), katholischer Priester in Salzgitter-Gebhardshagen
 Marold Wosnitza (* 1964), deutscher Hochschullehrer und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Voznica